Die Super League 2010/11 war die 114. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie fand vom 17. Juli 2010 bis zum 25. Mai 2011 statt.

An der Super League nahmen zehn Mannschaften teil, wobei die Teams jeweils viermal aufeinander trafen.

Die Meisterschaft wurde vom Titelverteidiger FC Basel erneut für sich entschieden, der sich damit direkt für die UEFA Champions League qualifizierte. Neu in der Super League spielte der direkte Aufsteiger FC Thun, der den Platz des am Ende der letzten Saison nach 29 Jahren abgestiegenen FC Aarau übernahm. Am Ende der Saison stieg der FC St. Gallen, der erst zwei Jahre zuvor aufgestiegen war, wieder ab. Ebenfalls stieg die neuntplatzierte AC Bellinzona ab, die in den Barragespielen dem Servette FC Genève unterlagen. Servette stieg somit nach dem konkursbedingten Abstieg 2004 wieder in die höchste Spielklasse auf.

Statistiken

Tabelle 

|-
! colspan="9" style="text-align:right;"| Quelle
|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützentabelle

Die Meistermannschaft des FC Basel

Spielorte, Spielstätten und Zuschauer 

Quelle

Einzelnachweise 

201011
Fußballsaison 2010/11